Phra bezeichnet:

 einen thailändischen Adelstitel, siehe Thailändische Adelstitel#Feudaltitel für Männer
 eine antike Stadt im Osten Persiens, heute Farah in Afghanistan